Nowik bezeichnet:
 Nowik-Klasse, eine große Klasse von Zerstörern der Kaiserlich-Russischen Marine vor dem Ersten Weltkrieg, siehe:
 Leitenant-Iljin-Klasse
 Orfei-Klasse
 Gawriil-Klasse
 Isjaslaw-Klasse
 Gogland-Klasse

Einzelschiffe
 Nowik (Schiff, 1856), eine Korvette der Kaiserlich-Russischen Marine
 Nowik (Schiff, 1900), ein Kreuzer der Kaiserlich-Russischen Marine
 Nowik (Schiff, 1911), ein Kriegsschiff der Kaiserlich-Russischen Marine

Nowik oder Novik ist der Name folgender Personen:
 Aaron Novik (* 1974), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Mary Novik (* 1945), kanadische Schriftstellerin
 Maryna Nowik (* 1984), weißrussische Speerwerferin
 Maxim Wiktorowitsch Nowik (* 1970), russischer Schachspieler
 Naomi Novik (* 1973), US-amerikanische Schriftstellerin
Weiteres:
 Palais Nowik in Białystok